Dongfeng Motor Wuhan Open 2014 – tenisowy turniej WTA rangi WTA Premier 5 w sezonie 2014 z cyklu Wuhan Open rozgrywany w dniach 21–27 września 2014 roku w Wuhanie na kortach twardych o puli nagród 2 440 070 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Chinach